Nordenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Nordenhof, bis 1938: Sandelsruh, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nordenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Pyszki (Srokowo) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Nortenhof
 Nordhof
 Nordhofen
 Nordhoff